George Herbert Walker (1875-1953), banquier et homme d'affaires américain

George Herbert Walker peut aussi faire référence à:

 (1905-1977), homme d'affaires américain
 (mort en 2020), homme d'affaires et diplomate américain
 (né en 1969), homme d'affaires américain
George Herbert Walker Bush (1924-2018), 41 président des États-Unis

Voir aussi

Walker, George Herbert